Razão - O entendimento ou inteligência humana
 Razão (matemática) - A relação existente entre grandezas da mesma espécie
 Razão (contabilidade) - Conjunto de contas
 Racionalidade (economia) - a hipótese da teoria económica ortodoxa

Desambiguação